Guro Strøm Solli (ur. 29 lipca 1983 w Bodø) – norweska biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Guro Strøm Solli pojawiła się 30 listopada 2002 roku w zawodach FIS Race w norweskiej miejscowości Gålå, gdzie zajęła osiemnaste miejsce w sprincie techniką klasyczną. Nigdy nie startowała na mistrzostwach świata juniorów, jednak w 2006 roku brała udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, gdzie zdobyła złoty medal w sprincie stylem dowolnym. W biegu tym wyprzedziła Rosjankę Walentinę Nowikową oraz Niemkę Nicole Fessel. W Pucharze Świata zadebiutowała 18 lutego 2004 roku w Sztokholmie, zajmując trzydzieste miejsce w sprincie stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Strøm Solli dwukrotnie stawała na podium zawodów PŚ: 22 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie oraz 15 lutego 2007 roku w Changchun była trzecia w sprincie klasykiem. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2006/2007, który ukończyła na 32. pozycji w klasyfikacji generalnej oraz piętnastym miejscu w klasyfikacji sprinterskiej. W lutym 2005 roku wystartowała w sprincie techniką klasyczną podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie, kończąc rywalizację na dziesiątym miejscy. Był to jej jedyny start na międzynarodowej imprezie tej rangi. Nigdy nie brała udziału w igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 101.
 sezon 2004/2005: 35.
 sezon 2005/2006: 33.
 sezon 2006/2007: 32.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Bodø